Schloss Neuberg steht für:
 Burg Neuberg (Löffelbach), bei  Hartberg-Löffelbach in der Oststeiermark
 Jagdschloss Neuberg an der Mürz, in Neuberg in der Nordweststeiermark (Obersteiermark)

Siehe auch: 
 Neuberg – ein Überblick  
 Burg Neuberg
 Schloss Neuburg